

Pessoas
Finley Quaye - músico britânico
Futebolistas ganeses
Daniel Quaye
Lawrence Quaye
Peter Ofori-Quaye

Veja também
Quay

Desambiguações de sobrenomes